Нихондайра () — несколько объектов в префектуре Сидзуока (Япония):

 Нихондайра — плато в центре Сидзуоки;

Объекты на плато Нихондайра 
 Нихондайра — обсерватория;
 Нихондайра — канатная дорога;
 «Нихондайра» — футбольный стадион;
 «Нихондайра» — отель;
 «Нихондайра» — гольф-клуб.

Другое 
 (2880) Нихондайра — астероид, названный в честь обсерватории Нихондайра.